Су́слина — русская фамилия, женская форма фамилии . Суслина, Анастасия Дмитриевна (1923—1998) — участница Великой Отечественной войны.
 Суслина, Галина Никаноровна (более известна под фамилией Ермолаева; род. 1948) — советская гребчиха.
 Суслина, Зинаида Александровна (1949—2014) — невролог, профессор, академик РАН, доктор медицинских наук.
 Суслина, Инна Евгеньевна (род. 1979) — российская гандболистка.
 Суслина, Мария Дмитриевна (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Суслина, Татьяна Александровна — почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики и математической физики физического факультета СПбГУ.